Àngel Mifsud i Ciscar (Tavernes de la Valldigna, 1954 – Menorca, 2012), poeta, lingüista i professor valencià
 Immanuel Mifsud (1967, Paola, Malta), escriptor de poesia i prosa
 Ugo Mifsud Bonnici (Cospicua, 1932), president de Malta entre el 1994 i el 1999